Азербайджа́нська вулиця — вулиця у деяких містах України. Названа на честь Азербайджану.
 Азербайджанська вулиця — вулиця у місті Дніпро
 Азербайджанська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Азербайджанська вулиця — вулиця у місті Харків

Вулиці